Корнеян () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Корнеян () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро